Kaiserwetter steht für:
 Kaiserwetter (Redensart), umgangssprachlich für sonniges Wetter
 Kaiserwetter (Roman), Roman von Karl Jakob Hirsch (1931)

Siehe auch:
 Schönwetter (Begriffsklärung)